Габаидзе — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Габаидзе, Давитт (род. 1980) — государственный и политический деятель Грузии.
 Габаидзе, Дарико Бадриевна (род. 1993) — российская дзюдоистка, призёр чемпионата России, кандидат в мастера спорта России.